Indult (latinsko indultum) je lahko:
 v cerkvenem pravu: posebna pravica, ki jo podeli papež posamezniku ali kraju
 v civilnem pravu: vsaka pravica, ki jo podeli papež poleg sicer veljavnih predpisov
 v pogovornem jeziku: dovoljeni rok za izpolnitev obveznosti